Люка Пуй (; нар. 23 лютого 1994) — французький професійний тенісист, колишня 10 ракетка світу..

Найвищим досягненням Пуя в турнірах Великого шолома став вихід до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2019.

Фінали

Одиночний розряд: 6 (4 титули)

Статистика виступів 
Оновлено станом на кінець Відкритого чемпіонату Австралії 2018

Перемоги над гравцями топ-10

Примітки

Посилання 
 Official website  (англ.)
 (англ.)

Народились 1994
Французькі тенісисти
Уродженці Гранд-Сінта